Не путать с Ford Galaxie

Ford Galaxy — минивэн компании Ford, появился в 1995 году. Позиционируется как семейный 7-местный автомобиль большой вместительности. Galaxy является вдохновителем создания Ford S-Max.

Первое поколение 
Первый Galaxy был разработан на совместном предприятии Форда и Фольксвагена. Изготовление велось в Палмеле в Португалии на заводе AutoEuropa, где производилось 3 модели: собственно Galaxy, Volkswagen Sharan и SEAT Alhambra.

Galaxy использует бензиновый двигатель 2.8 VR6 от Volkswagen Group, Volkswagen Golf, 1,9-литровый с турбонаддувом с прямым впрыском (TDI) турбодизельный агрегат Volkswagen Group, а также двигатели 2.0 и 2.3 литра.
Среди этих машин на белорусском рынке наиболее распространена модификация с 1,9-литровым дизелем и 6-ступенчатой «механикой».

Существенно переработанный в 2000 году Galaxy начал дистанцироваться от платформы Фольксваген. Моторная гамма осталась та же (двигатели 2.0 и 2.3 литра, а также «фольксвагеновские» 2.8 VR6 и дизельный 1.9 TDI), но 2,8-литровый стал мощнее — 204 л.с. вместо 174. Также был модернизирован и турбодизель.

Техническая информация 

 Доступность моторов зависела от модели, оборудования и рынка.

Второе поколение 
Второе поколение Galaxy был представлен в 2006 году на Женевском автосалоне, и поступил в продажу вместе с более коротким и низким Ford S-Max в июне 2006 года. Максимальная скорость 121 миль в час. Новый Galaxy стал больше. В Португалии больше не производился.

Техническая информация 

Примечания:
 Доступность моторов зависит от модели, оборудования и рынка.
 PS: PowerShift = 6-ступенчатая роботизированная коробка передач с одним сцеплением, с возможностью ручного переключения
 DS: Durashift = роботизированная механическая коробка передач с двумя сцеплениями, с возможностью ручного переключения

Третье поколение 
Третье поколение было представлено в 2015 году на Парижском автосалоне.

Автомобиль оснащается бензиновым турбомотором объёмом 1,5 EcoBoost мощностью 165 л. с. или 2-литровым турбодизелем, развивающим 150, 190 и 240 л. с. в зависимости от исполнения. Бензиновый Ford Galaxy предлагается только с 6-ступенчатой МКПП, а для дизельных машин доступен также и 8-ступенчатая АКПП. В России Ford Galaxy предлагается в двух комплектациях: Trend и Ghia. 

Модернизация добавила Galaxy усовершенствованный адаптивный круиз-контроль, у которого появилась функция stop&go и доработанную медиасистему FordPass Connect.

Безопасность 
Новый Galaxy получила премию Euro NCAP как лучший автомобиль в своём классе.

Примечания 

Galaxy